Tierra (geografia) – piętro roślinności
 Tierra (sztuczne życie) – system badawczy